Knud Andersen (zoöloog) (1867-1918), Deens zoöloog
 Knud Andersen (schrijver) (1890-1980), Deens schrijver
 Knud Andersen (voetballer) (1900-1967), Deens voetballer
 K. B. Andersen (1914-1984), Deens politicus
 Knud Andersen (wielrenner) (1922-1997), Deens olympisch wielrenner
 Knud Andersen (Bornholm) (*1947), Deens politicus op het eiland Bornholm

Zie ook
 Knut Andersen (*1931), Noors regisseur